Mommens ist der Familienname folgender Personen:

 Norman Mommens (1922–2000), belgischer Bildhauer und Zeichner
 Raymond Mommens (* 1958), belgischer Fußballspieler